Elovitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Еловица) :
Elovitsa, village bulgare de l'obchtina de Georgi Damyanovo, situé dans l'oblast de Montana ;
Elovitsa, village bulgare de l'obchtina de Tran, situé dans l'oblast de Pernik.